Пендер () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Пендер, Уильям Дурси (1834—1863) — американский генерал в армии Конфедерации в годы гражданской войны.
 Пендер, Дариуш (род. 1974) — польский фехтовальщик.
 Пендер, Джон (1816—1896) — английский промышленник и торговец.
 Пендер, Мел (род. 1937) — американский легкоатлет.
 Пендер, Питер (1936—1990) — американский бриджист и фигурист.

Топоним 
 Пендер — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США